Иммуните́т () — освобождение, избавление от чего-либо.

Понятие существует в биологии, медицине, праве.

 Иммунитет в биологии — невосприимчивость, сопротивляемость организма к инфекционным агентам и чужеродным веществам.

 Иммунитет государства от иностранной юрисдикции — общепризнанное положение международного права, вытекающее из принципа государственного суверенитета и признания суверенного равенства государств.

 Дипломатический иммунитет — особый статус работников дипломатических представительств иностранных государств, означающий их неподвластность гражданской или уголовной ответственности в принимающей стране (защита от задержания, ареста, суда, заключения и т. п.). Обусловлена тем, что любая территория дипмиссии (здание, автомобиль и т. п.) рассматривается как территория страны-представительницы, а её работники — как члены госаппарата той державы. Поэтому, например, в случае нарушения каким-либо дипломатом законов принимающей страны, её правительство направляет правительству (МИДу) страны-представительницы ноту протеста (форма уведомления) и/или объявляет такового дипломата персоной нон грата. (см. Венская конвенция о дипломатических сношениях)

 Депутатская неприкосновенность — особый статус членов законодательной власти (депутатов), ограждающий их от гражданского и уголовного преследования и влияния со стороны других ветвей власти (судебной и исполнительной). В случае нарушения закона таковым представителем законодательной власти (депутатом), сначала ставится вопрос о прекращении его мандата и/для снятия неприкосновенности (для прекращения участия в законодательной власти и понесения ответственности).

 Иммунитет (Средние века) — право феодала осуществлять в своих владениях некоторые функции государственной власти (суд, сбор налогов и ополчения и др.).

 В риторике, речи означает вообще ограничения и/или табу. Например, «священная корова» — идиома, обозначающая любого обладателя такового правового иммунитета.

 Свидетельский иммунитет — право не давать показания против себя и своих близких родственников, а также в ряде иных случаев.